Schwiesau steht für:
 Schwiesau, Ortsteil der Stadt Klötze in Sachsen-Anhalt
 Hospital Schwiesau, Hospital in Magdeburg

Schwiesau ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Schwiesau (15. Jh.), deutscher Stifter
 Hermann Schwiesau (* 1937), deutscher Diplomat